Самуил Богорад: Богорад, Самуил Исакович (1883—1963) — русский и советский врач (офтальмолог и гигиенист), учёный-медик, физиолог.
 Богорад, Самуил Нахманович (Семён Наумович; 1907—1996) — Герой Советского Союза.